Apanteles lacteipennis (Curtis), een schildwesp
 Apanteles lacteipennis (Szepligeti), een schildwesp